Zandhoek (Boekel), een buurtschap in de gemeente Boekel
 Zandhoek (Venray), een buurtschap in de gemeente Venray
 Zandhoek (Amsterdam), een straat in Amsterdam